Kobe oder Kōbe steht für:

 Kōbe, Stadt in Japan
 Kōbe (Han), Lehen
 Kobe (Meteorit), ein Steinmeteorit
 Kobe-Rind, Rinderrasse aus Japan

Kobe ist der Familienname folgender Personen:
 Gail Kobe (1932–2013), US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin
 Gerd Kobe (1914–1991), deutscher Generalmajor

 Martin Kobe (* 1973), deutscher Maler
 Willi Kobe (1899–1995), Schweizer evangelischer Geistlicher und Friedensaktivist

KOBE steht für:
 Okeechobee County Airport (ICAO-Code), Flughafen von Okeechobee, Florida

Siehe auch:
 COBE
 Kobbe

Abkürzung